La Vega puede referirse a:

Apellido

Pietro La Vega

Topónimos

En Colombia 
 La Vega, municipio del departamento de Cauca.
 La Vega, municipio del departamento de Cundinamarca.
 La Vega Arriba, corregimiento del municipio de Valledupar.

En Chile 
 La Vega, localidad de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, Chile.
 La Vega, mercado en Santiago de Chile

En España 
 La Vega, comarca natural de la provincia de Palencia.
 La Vega, comarca natural de la provincia de Sevilla.
 La Vega, municipio de la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Abadín, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Agulo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Vega, localidad del municipio de Ambite, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Amieva, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Aranga, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Ayora en la provincia de Valencia.
 La Vega, localidad del municipio de Becerreá, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de La Bola, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Cambados, en la provincia de Pontevedra.
 La Vega, localidad del municipio de Cambre, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Caniles, en la provincia de Granada.
 La Vega, localidad del municipio de Capilla, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, despoblado del municipio de Carabaña, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Carballeda de Avia, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Carballino, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Carreño, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Castrillón, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Castro Caldelas, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Castro de Rey, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Castroverde, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Chantada, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Chinchón, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de La Codosera, en la provincia de Badajoz.
 La Vega, localidad del municipio de Corgo, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Coria del Río, en la provincia de Sevilla.
 La Vega, localidad del municipio de Cospeito, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de La Estrada, en la provincia de Pontevedra.
 La Vega, localidad del municipio de Estremera, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Germade, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Gijón, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Gomesende, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Guntín, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Icod de los Vinos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Vega, localidad del municipio de Junquera de Espadañedo, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Langreo, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Leiro, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Lena, en la provincia de Asturias.
 La Vega, barrio de la ciudad de León, en la provincia de León.
 La Vega, localidad del municipio de Liérganes, en la provincia de Cantabria.
 La Vega, localidad del municipio de Llanera, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Lorenzana, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Mejorada del Campo, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Mellid, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Miera, en la provincia de Cantabria.
 La Vega, localidad del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Montederramo, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Nava, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Oleiros, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Ortigueira, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Orusco de Tajuña, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Oviedo, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Oza de los Ríos, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, despoblado del municipio de Palas de Rey, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Pantón, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Páramo, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Pastoriza, en la provincia de Lugo.
 La Vega, despoblado del municipio de Perales de Tajuña, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Piloña, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Priego de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
 La Vega, localidad del municipio de Puentedeume, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Quesada, en la provincia de Jaén.
 La Vega, localidad del municipio de Ramiranes, en la provincia de Orense.
 La Vega, localidad del municipio de Rasines, en la provincia de Cantabria.
 La Vega, localidad del municipio de Riosa, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Riotorto, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Salas, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Samos, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Vega, localidad del municipio de San Saturnino, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Santiago de Compostela, en la provincia de La Coruña.
 La Vega, localidad del municipio de Sarria, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Saviñao, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de La Teijeira, en la provincia de Orense.
 La Vega, despoblado del municipio de Tielmes, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, despoblado del municipio de Titulcia, en la Comunidad de Madrid.
 La Vega, localidad del municipio de Trabada, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Turrillas, en la provincia de Almería.
 La Vega, localidad del municipio de Valdáliga, en la provincia de Cantabria.
 La Vega, localidad del municipio del Valle de Mena, en la provincia de Burgos.
 La Vega, localidad del municipio del Valle de Oro, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Vega de Liébana, en la provincia de Cantabria.
 La Vega, localidad del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias.
 La Vega, localidad del municipio de Vivero, en la provincia de Lugo.
 La Vega, localidad del municipio de Yanguas, en la provincia de Soria.

En Italia 
 La Vega, barrio de la ciudad de Cagliari, en Cerdeña.

En la República Dominicana 
 La Vega, provincia.

En Venezuela 
 La Vega, parroquia del municipio Libertador, en el Distrito Capital.